Манза́к-сюр-Верн () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Дордонь. Входит в состав кантона Сент-Астье. Округ коммуны — Перигё.

Код INSEE коммуны — 24251.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к югу от Парижа, в 100 км восточнее Бордо, в 15 км к юго-западу от Перигё.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренный океанический со средним уровнем осадков, которые выпадают преимущественно зимой. Лето здесь долгое и тёплое, однако также довольно влажное, здесь не бывает регулярных периодов летней засухи. Средняя температура января — 5 °C, июля — 18 °C. Изредка вследствие стечения неблагоприятных погодных условий может наблюдаться непродолжительная засуха или случаются поздние заморозки. Климат меняется очень часто, как в течение сезона, так и год от года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 566 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 352 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 259 были экономически активными, 93 — неактивными (показатель активности — 73,6 %, в 1999 году было 70,4 %). Из 259 активных жителей работали 234 человека (122 мужчины и 112 женщин), безработных было 25 (10 мужчин и 15 женщин). Среди 93 неактивных 23 человека были учениками или студентами, 46 — пенсионерами, 24 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра в оковах (XV век)
 Замок Лезарни (1900 год). Исторический памятник с 2008 года
 Башня замка Шатне

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Дордонь